

Sigle 
 Boston Symphony Orchestra – orchestra sinfonica statunitense

Codici 
 BSO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Basco (Filippine)
 bso – codice ISO 639-3 della lingua buso